Niemcy
 Werl – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Soest
 Werl – były urząd

 Osoby
 Elisabeth Werl – niemiecka historyk

 Zobacz też
 Verl (ujednoznacznienie)